

Toponyme 

 Le Born, commune française de la Haute-Garonne
 Le Born, commune française de la Lozère

Voir aussi 
 Born